Descreștinare se poate referi la:

 Descreștinare socială, proces prin care o societate renunță la creștinism;
 Descreștinare politică în timpul Revoluției Franceze, care avea ca scop eliminarea creștinismului din viața cotidiană în Franța;

Vezi și 
 Secularizare
 Ateism